Le terme Leprohon peut se référer à:

Personnalités 

 Louis-Xavier Leprohon, artiste décorateur d'églises avec Louis-Amable Quévillon.
 Pierre Leprohon, journaliste, écrivain français, critique et historien du cinéma.
 , professeur d'histoire, homme politique, fondateur de l'Union démocratique bretonne, ancien vice-président de la communauté urbaine de Brest et ancien conseiller régional de Bretagne.
 Rosanna Eleanor Leprohon (1829-1879), écrivaine et poète canadienne.

Hydronyme
Rivière Leprohon, un affluent de la rivière Noire (Matawinie), coulant sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, dans Sainte-Émélie-de-l'Énergie, dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, au Québec, au Canada.

Lien externe
 
Patronyme wallon